Бад-Эмс:

 Бад-Эмс — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бад-Эмс — объединённая община, расположена в районе Рейн-Лан земли Рейнланд-Пфальц.